"Hijos e hijas de Santa Lucía" (en inglés, Sons and Daughters of Saint Lucia) es el himno nacional de Santa Lucía, una pequeña nación caribeña ubicada al norte de Venezuela y Trinidad y Tobago. La letra es del reverendo Charles Jesse y la música del compositor Leton Felix Thomas. Fue adoptado como canto nacional en 1967 y desde su independencia del Reino Unido en 1979 es el himno nacional.

Véase también 
 Lista de himnos nacionales

Enlaces externos 
 Página del gobierno de Santa Lucía con la letra y música del himno .

Santa Lucia
Símbolos de Santa Lucía
Música de Santa Lucía
Himnos en inglés
Composiciones en si bemol mayor